Bleioxid ist der Name mehrerer chemischen Verbindungen zwischen Blei und Sauerstoff. 
Blei(II)-oxid, PbO, in zwei Modifikationen  als rotes (Lithargyrum) und gelbes (Massicot) Bleioxid
Blei(II,IV)-oxid, Pb3O4, bekannt als Mennige oder Bleimennige
Blei(IV)-oxid, PbO2, auch braunes Bleioxid oder Bleidioxid